Brosimum
Brosimum acutifolium
Brosimum parinarioides
Eichhornia

Desambiguações de vegetais